Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju 1974 je trideseto svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, ki je potekalo med 16. in 24. februarjem 1974 v Falunu, Švedska, v desetih disciplinah.

Dobitniki medalj

Smučarski teki

Moški

Ženske

Nordijska kombinacija

Smučarski skoki

Medalje po državah

Viri 
Prvenstvo na FIS 
 

1974
1974 v športu
Športne prireditve na Švedskem
Šport v Falunu